DSPACE steht für:
 DSPACE, Komplexitätsklasse aus der Komplexitätstheorie der Informatik
 DSpace (Software), ein OpenSource-System für die Archivierung elektronischer Dokumente
 dSPACE (Unternehmen), Anbieter von Werkzeugen für die Entwicklung und den Test mechatronischer Regelungssysteme

DSPACE